Locke steht für:
 Locke, Haarlocke, siehe Locken
 Locke (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Locke, in der Marschmusik die Überleitung vom Feldschritt zum nächsten Stück, siehe Lockmarsch
 Locke, Originaltitel des Films No Turning Back (2013)
 Locke und die Fußballstiefel, Jugendbuch von Hasso Damm aus dem Jahr 1957

Locke ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Locke (Arkansas)
 Locke (Indiana)
 Locke (Kalifornien)
 Locke (New York)
 Locke (Tennessee)
 Locke (Washington)
 Locke (West Virginia)
 Locke Historic District, Sacramento County, Kalifornien

geografischer Objekte:
 Mount Locke, Berg im Viktorialand, Antarktika

astronomischer Objekte:
 (4182) Mount Locke, Asteroid
 (7010) Locke, Asteroid

Siehe auch:

 Løke
 Lock (Begriffsklärung)
 Loker